Paulding County er navnet på 2 counties i USA:

 Paulding County, Georgia
 Paulding County, Ohio